Victor Antonescu poate fi:

Victor Antonescu - ministru de finanțe al României între anii 1935-1936
Victor Antonescu - un regizor român
Victor Antonescu - un actor român
Ion Victor Antonescu - mareșal, prim-ministru, Șeful Statului, criminal de război.

Vezi și 
Antonescu